CIA kan avse

 CIA – USA:s underrättelsetjänst, se Central Intelligence Agency
 CIA – en certifiering som ges ut och administreras av The Institute of Internal Auditors, se Certified Internal Auditor
 C.I.A. – en amerikansk hiphopgrupp